Эфра́т () — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан, к югу от Иерусалима.

Эфрат находится в 12 километрах к югу от Иерусалима, между Вифлеемом и Хевроном, и в 6.5 километрах востоку от Зелёной линии, на высоте 960 метров над уровнем моря и занимает около 6000 дунамов. Эфрат населён в основном религиозными сионистами, в том числе сделавшими алию из других стран.

В июле 2019 года премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху посетил поселение и пообещал, что ни один его житель не будет выселен.

Население

Примечания 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан